L'expression Oscars du cinéma 1969 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1969 et honorait des films sortis en 1968.

Pour les films sortis en 1969 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1970.